

Persone 
George D. Mostow – matematico statunitense
Jonathan Mostow – regista e produttore statunitense

Altro
Teorema di rigidità di Mostow – teorema in geometria differenziale